Miłość i nienawiść – radziecki film z 1935 roku.
 Miłość i nienawiść (Entre el amor y el odio) – meksykańska telenowela z 2002 roku
 Miłość/Nienawiść – amerykański film z 1994 roku.
 Miłość i nienawiść – utwór muzyczny.

Zobacz też 
 Love/Hate